Авл Манлий может означать:
 
 Авл Манлий Капитолин — военный трибун с консульской властью 389, 385, 383 и 370 годов до н. э.